Heilig Grafkerk of Verrijzeniskerk in Jeruzalem
Heilig Grafkerk (Abbeville)
Heilig Grafkerk (Alcoy)
Heilig Grafkerk (Altamura)
Heilig Grafkerk (Angers)
Heilig Grafbasiliek (Barletta)
Heilig Grafkapel (Beaumont-du-Ventoux)
Heilig Grafkapel (Belpech)
Heilig Grafkerk (Bolzano)
Heilig Grafkerk (Caen)
Heilig Grafkerk (Cagliari)
Heilig Grafkerk (Cambridge)
Heilig Grafkerk (Deggendorf)
Heilig Grafkerk (Estella)
Heilig Grafkerk (Görlitz)
Heilig Grafkerk (Hoei)
Heilig Grafkerk (Milaan)
Heilig Grafkapel (Nice)
Heilig Grafkerk (Parijs)
Heilig Grafkerk (Parma)
Heilig Grafkerk (Pisa)
Heilig Grafkapel (Saint-Restitut)
Heilig Grafkerk (San Gimignano)
Heilig Grafkerk (Speyer)
Heilig Grafkerk (Toro)
Heilig Grafkerk (Torres del Río)
Heilig Grafkerk (Villeneuve)
Heilig Grafkapel (Weiterdingen)
Heilig Grafkerk (Zamora)